Japanse Keizerlijke Marine: Japanse marine, actief van 1869 tot 1945
 Japanse Maritieme Zelfverdedigingstroepen: Japanse marine, actief sinds 1954